Парламентские выборы в Великобритании проходили с 27 марта по 24 апреля 1857. 

Правящие виги, руководимые премьер-министром лордом Пальмерстоном, получили почти две трети голосов и значительное большинство мест, сформировав правительство большинства. Оппозиционная Консервативная партия Великобритании под руководством графа Дерби утратила большинство. Чартисты, выставлявшие одного кандидата, не смогли провести его в Палату общин. Ирландская независимая оппозиция номинировала своих кандидатов как беспартийных.

Результаты выборов

Ссылки 

 Результаты выборов 1857  / Spartacus: Political Parties and Election Results 
F. W. S. Craig, British Electoral Facts: 1832-1987
 British Electoral Facts 1832-1999, compiled and edited by Colin Rallings and Michael Thrasher (Ashgate Publishing Ltd 2000)

Парламентские выборы в Великобритании
Выборы 1857 года
1857 год в Великобритании